Klauberg steht für:

 Klauberg (Odenthal), Wohnplatz in Odenthal
 Klauberg (Solingen), Wohnplatz in Solingen